Perinereis mathaii är en ringmaskart som beskrevs av Khwaja Muhammad Sultanul Aziz 1938. Perinereis mathaii ingår i släktet Perinereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mathaii